

Diritto elettorale 
 Elettorato, sinonimo di corpo elettorale – insieme di elettori
 Elettorato attivo
 Elettorato passivo
 Elettorato attivo – elettorato attivo nell'ordinamento costituzionale italiano
 Elettorato passivo – elettorato passivo nell'ordinamento costituzionale italiano
 Circoscrizione elettorale

Diritto medioevale 
 Elettorato – di feudo imperiale

Geografia storica 
 Elettorato d'Assia
 Elettorato di Baden
 Elettorato di Baviera
 Elettorato di Brandeburgo
 Elettorato di Colonia
 Elettorato di Hannover
 Elettorato di Magonza
 Elettorato Palatino
 Elettorato di Sassonia
 Elettorato di Treviri

Altri progetti